Predsjednički izbori 2009. su peti predsjednički izbori po Ustavu iz 1990.  Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić 2010. godine okončao je svoj drugi mandat te po Ustavu ne može ići u reizbor. Prvi krug izbora je održan 27. prosinca 2009., a drugi krug 10. siječnja 2010. godine.

Na izborima je pobijedio kandidat SDP-a Ivo Josipović koji je dobio 640.005 glasova od ukupno 4.495.528 prijavljenih birača ili 14,23%.

Prvi krug 

 Datum održanja: 27. prosinca 2009.
Odaziv birača: 1.972.693 (44%)

Drugi krug 

 Datum održanja: 10. siječnja 2010.
Odaziv birača: 2.253.770 (50,13%)

Izvori

2009